Арабов Маматкул Абдукадырович (1921 — 1999) — советский кинооператор, таджикский режиссёр-кинодокументалист.

Биография 
Окончил операторский факультет ВГИКа в 1943 году и был направлен на фронт военным кинооператором. В 1944—1945 годах был кинооператором ЦСДФ в действующей армии. Впоследствии снятые им кадры использовались и в документальном, и в игровом кино.

После войны работал на киностудиях «Таджикфильм» и «Узбекфильм» кинооператором и режиссёром документального кино. С 1972 года — на «Таджикфильм» режиссёром неигрового кино. С 1945 по 1961 год снял более ста киножурналов «Таджикистан».

Член Союза кинематографистов Узбекской ССР, Заслуженный деятель искусств Узбекистана. Член Союза кинематографистов Таджикистана. Член Международной Ассоциации Военных кинооператоров (США, 1993).

Фильмография 
 1944—1945, 1964 — киножурнал «Новости дня» (Центральная студия документальных фильмов, 1-й Украинский Фронт, оператор)
 1945 — В Верхней Силезии (Центральная студия документальных фильмов, 1-й Украинский Фронт, сооператор)
 1945 — Берлин (Центральная студия документальных фильмов, 1-й Украинский Фронт, сооператор)
 1945 — Парад Победы (Центральная студия документальных фильмов, 1-й Украинский Фронт, сооператор)
 1946 — День победившей страны (Центральная студия документальных фильмов, сооператор)                    
 1943, 1946, 1954—1961 — киножурнал «Советский Таджикистан» (оператор)
 1946 —1951 — киножурнал «Советский Урал» (оператор, Свердловская киностудия)
 1948 — Мастера подсобки (автор-оператор, Свердловская киностудия)
 1949 — Знатные уральцы (сооператор, Свердловская киностудия)
 1947 — Закалённый боец / На подъёме (автор-оператор, Свердловская киностудия)
 1947 — На Уктусских горах (оператор, Свердловская киностудия)
 1953 —1966 — киножурнал «Советский Узбекистан» (оператор, Ташкентская киностудия)  
 1956 — Бригада коммунистического труда (оператор, режиссёр, Сталинабадская киностудия)
 1957 — Вечно живой (оператор, режиссёр, Сталинабадская киностудия)
 1956—1957 — Лучобский интернат (автор сценария, оператор, режиссёр, Сталинабадская киностудия)
 1958 — Дешево и выгодно (автор-оператор, Сталинабадская киностудия)
 1961 — День родного языка (режиссёр, Сталинабадская киностудия)
 1962 — Золотая свадьба (сооператор, Ташкентская киностудия)
 1963 — Бухара-Урал (режиссёр-оператор, Ташкентская киностудия)
 1964 — Иду к тебе, Бухара (режиссёр-оператор, Ташкентская киностудия)
 1965 — Институт каракуля (соавтор, режиссёр-оператор, Ташкентская киностудия)
 1966 — Седые холмы Афрасиаба (автор сценария, режиссёр, Узбекфильм)
 1966 — Декада белорусского искусства (режиссер-оператор, Ташкентская киностудия)
 1967 — Испытание (режиссёр-оператор, Ташкентская киностудия)
 1967 — Туркменская декада (режиссёр-оператор, Ташкентская киностудия)
 1968 — Цитрусы Узбекистана (автор сценария, режиссёр-оператор, Ташкентская киностудия)
 1968 — Рассказ о сыне (режиссёр, Узкинохроника)
 1968 — Большой ферганский канал (режиссёр, Узкинохроника)
 1968 — Каршинский репортаж (режиссёр-оператор, Узкинохроника)
 1968 — Танковое училище (автор сценария, режиссёр, Узкинохроника)
 1968 — Дух Ташкента живет (режиссёр, Узкинохроника)
 1970 — Каршинская степь (режиссёр, Узкинохроника)
 1970 — Вашим, товарищ, именем (режиссёр, Узкинохроника)
 1970 — Главное звено (режиссёр, Узкинохроника)
 1985 — Таинственный Кара-тепе (автор сценария, режиссёр, Узкинохроника)
 1987 — Древняя Бактрия (автор сценария, режиссёр, Узкинохроника)
 1988 — Верить или не верить (автор сценария, режиссёр, Узкинохроника)
 1986 — История фотографии (автор сценария, Узкинохроника)
 1989 — Открытие Устуршаны (автор сценария, режиссёр, Таджикфильм)
 1990 — Как живешь, ветеран? (режиссёр, Таджикфильм)
 1993 — Эфталиты, кто вы? (автор сценария, режиссёр, Таджикфильм)
 1994 — Я не умру! (автор сценария, режиссёр, Таджикфильм)
 1995 — Память сердца (автор сценария, режиссёр, Таджикфильм)
 1998 — Бободжан Гафуров: феномен «Таджики» (автор сценария, режиссёр, Таджикфильм)
 1999 — Душанбе предпраздничный (автор сценария, режиссёр, Таджикфильм)

Награды и премии 
 орден Отечественной войны II степени (6.4.1985)
 орден Отечественной войны I степени
 медаль СССР «За Победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.»    
 медаль «20 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.»  
 медаль «25 лет Победы в ВОВ» и др. медали СССР
 звание «Заслуженного деятеля искусств Узбекской ССР»  
 Орден «Шараф» (Славы) правительства Республики Таджикистан (1999)

Примечания 

Выпускники операторского факультета ВГИКа
Режиссёры киностудии Таджикфильм
Персоналии:Узбекфильм
Фронтовые кинооператоры Великой Отечественной войны
Социалистический реализм
Заслуженные деятели искусств Узбекской ССР
Члены Союза кинематографистов Узбекистана